Consider Us Gone — дебютный студийный альбом группы Melody Fall, вышел 2 февраля 2007 года в Италии и Японии, 31 мая 2007 года в Европе и в январе 2008 в США. Альбом был выпущен под лейблами Wynona Records в Италии и Франции, Radtone Music в Японии и Band(B&)Recordings в США.

Список композиций 
 «My Friend's Girlfriend» - 3:06
 «My Last Love Letter» - 3:32
 «Fight 'Em Up» - 3:05
 «Your World» - 3:30
 «Everything I Breath» - 3:05
 «My Hope System» - 3:50
 «I'm So Me» - 2:37
 «Dead Wrong» - 3:32
 «Drift & Go» - 3:05
 «Tom, Special Guy!» - 3:20
 «Useless Days» - 3:31
 «Sadness Between Roses» (Japanese Bonus Track) - 3:28

История записи 

Альбомы 2007 года
Альбомы Melody Fall
Альбомы поп-панка